Аркарі () — італійське прізвище. Відомі носії:
 Бруно Аркарі — італійський футболіст
 П'єтро Аркарі — італійський футболіст

Італійські прізвища